Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2007 si concluse con la vittoria, per il secondo anno consecutivo, di Florida contro Ohio State.

Corey Brewer di Florida fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

Midwest Regional - St. Louis

East Regional - East Rutherford

South Regional - San Antonio

West Regional - San Jose

Tabellone

Midwest Regional – St. Louis, Missouri

West Regional – San Jose, California

East Regional – East Rutherford, New Jersey

South Regional – San Antonio, Texas

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Billy Donovan
Vice-allenatori: Donnie Jones, Lewis Preston, Larry Shyatt

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: Kevin Durant, Texas Longhorns
John R. Wooden Award: Kevin Durant, Texas Longhorns
Oscar Robertson Trophy: Kevin Durant, Texas Longhorns
Adolph Rupp Trophy: Kevin Durant, Texas Longhorns
NABC Player of the Year: Kevin Durant, Texas Longhorns
AP Player of the Year: Kevin Durant, Texas Longhorns
Pete Newell Big Man Award: Greg Oden, Ohio St. Buckeyes
NABC Defensive Player of the Year: Greg Oden, Ohio St. Buckeyes
Frances Pomeroy Naismith Award: Tre Kelley, South Carolina Gamecocks
Most Outstanding Player: Corey Brewer, Florida Gators
NCAA All-Americans First Team:
 F - Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
 F - Alando Tucker, Wisconsin Badgers
 F/G - Kevin Durant, Texas Longhorns
 G - Acie Law, Texas A&M Aggies
 G - Arron Afflalo, UCLA Bruins
NCAA All-Americans Second Team:
 C - Greg Oden, Ohio St. Buckeyes
 F/C - Joakim Noah, Florida Gators
 F - Nick Fazekas, Nevada Wolf Pack
 F - Jared Dudley, Boston College Eagles
 G - Chris Lofton, Tennessee Volunteers
Naismith College Coach of the Year: Tony Bennett, Washington St. Cougars
Henry Iba Award: Tony Bennett, Washington St. Cougars
NABC Coach of the Year: Todd Lickliter, Butler Bulldogs
AP Coach of the Year: Tony Bennett, Washington St. Cougars
Chip Hilton Player of the Year Award: Acie Law, Texas A&M Aggies
Clair Bee Coach of the Year Award: Bo Ryan, Wisconsin Badgers
Legends of Coaching Award: Gene Keady, Purdue Boilermakers

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Campionato di pallacanestro NCAA Division I